Башировский сельсовет — муниципальное образование в Чекмагушевском районе Башкортостана.
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Состав 
 с. Старобаширово,
 д. Новобаширово,
 с. Новоихсаново,
 с. Новокалмашево,
 д. Новоюмраново,
 с. Староихсаново,
 с. Ташкалмашево.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Чекмагушевского района
Сельские поселения Башкортостана